Schönrade ist der deutsche Name von Orten, die heute in Polen bzw. Russland liegen:

in Polen:
 Schönrade, Kreis Friedeberg (Neumark), Brandenburg:Tuczno (Strzelce Krajeńskie) im Powiat Strelecko-Drezdenecki, Woiwodschaft Lebus

in Russland:
 Schönrade, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen: [nicht mehr existent]
 Schönrade, Kreis Wehlau, Ostpreußen: Schtscherbinino (Kaliningrad) im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
Siehe auch:
Schönrath